Нироновская — название населённых пунктов в России:

 Нироновская — деревня в Верхнетоемском районе Архангельской области.
 Нироновская — деревня в Виноградовском районе Архангельской области.